Сине́льников — русская и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Синельников, Алан (род. 1990) — латвийский футболист.
 
 Синельников, Аркадий Евсеевич (род. 1934) — учёный в области метрологии и электротехники.
 Синельников, Борис Михайлович (род. 1945) — российский химик.
 Синельников, Валентин Иванович (1923—2005) — создатель музея Сергея Есенина в Липецке.
 
 Синельников, Виктор Павлович (1917—1992) — Герой Советского Союза.
 
 Синельников, Всеволод Дмитриевич (1921—1995) — советский радиоконструктор, Герой Социалистического Труда.
 Синельников, Евгений Александрович (род. 1981) — украинский режиссёр и телеведущий.
 Синельников, Ефим Маркович (1905—1994) — советский учёный в области вычислительной техники, электромеханики и электромашиностроения.
 Синельников, Иван Максимович (1741—1789) — русский государственный и военный деятель.
 Синельников, Игорь Захарович (1942—2020) — российский сёгист, президент НП «Сёги».
 Синельников, Израиль Ильич (1910—2006) — советский военный и хозяйственный деятель, генерал-майор авиации.
 Синельников, Исаак Михайлович (1905—1984) — советский военный корреспондент, журналист, мемуарист.
 Синельников, Кирилл Дмитриевич (1901—1966) — советский физик-ядерщик.
 Синельников, Лев Ильич (1920—?) — советский драматург.
 Синельников, Майкл (род. 1928) — британско-канадский актёр, режиссёр и писатель.
 
 Синельников, Морис Исаакович (род. 1932) — автор-исполнитель бардовской песни, учёный-металлург.
 
 
 Синельников, Рафаил Давидович (1896—1981) — советский анатом, автор «Атласа анатомии человека Синельникова».
 Синельников, Семён Соломонович (1911—?) — советский литератор и журналист.
 Синельников, Сергей Маркович (род. 1950) — российский геолог-геофизик, музыкант и кулинар, журналист.
 Синельников, Ханаан Давыдович — советский экономист, учёный в области бухгалтерского учёта.
 Синельников, Яков Рафаилович (1921—1999) — украинский советский анатом.

Составные фамилии 
 Синельников-Мурылёв, Сергей Германович (род. 1960) — российский экономист.
 Синельников-Оришак, Михаил Юрьевич (род. 1970) — российский журналист, политолог, писатель.



См. также 
 Синельниково (значения)